829-й отдельный армейский разведывательный артиллерийский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 829-й оарадн РГК.

История 

Сформирован 25 апреля 1942 года на базе радн 56-го  кап 31-й армии  Западного фронта  (Приказ НКО СССР № 0293 от 19 апреля 1942 года "Об изменении штатов артиллерийских частей ").

В действующей армии с 25.04.1942 по 05.06.1944.

В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерии соединений  31-й армии  Западного фронта и 3-го Белорусского  фронтов.
5 июня 1944 года в соответствии с приказом НКО СССР от 16 мая 1944 года №0019 «Об усилении армий артиллерийскими средствами контрбатарейной борьбы», , директивы заместителя начальника Генерального штаба РККА от 22 мая 1944 г. №ОРГ-2/476 829-й оарадн обращён на формирование 140-й  пабр 31-й армии 3-го Белорусского фронта    .

Состав 

до августа 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
батарея звуковой разведки (БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
артиллерийский метеорологический взвод (АМВ)
хозяйственный взвод

с августа 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
1-я батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
2-я батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

Подчинение

Командование дивизиона  

Командир дивизиона
 капитан, майор Гарбуз Иван Андреевич
 гв. капитан, гв. майор Сичинава Анатолий Иванович

Начальник штаба дивизиона
 капитан Султанов Гениат  Туфатович
 капитан Шмелёв Иван Леонтьевич
 капитан Рубинович Борис Танхилевич

Заместитель командира дивизиона по политической части
 батальонный комиссар Сиразитдинов Шарафутдин Незамутдинович
 майор Рябков Александр Александрович

Помощник начальника штаба дивизиона

Помощник командира дивизиона по снабжению
 интендант 2 ранга Матузов Михаил Николаевич
 ст. лейтенант Эстрин Копель Матусович

Командиры подразделений дивизиона  

Командир  БЗР(до августа 1943 года)
 ст. лейтенант Шмелёв Иван Леонтьевич (до 3.43 г.)
 ст. лейтенант Рубинович Борис Танхилевич

Командир 1-й БЗР
 ст. лейтенант, капитан Комаров Илья Игнатьевич

Командир 2-й БЗР
 ст. лейтенант, капитан Рубинович Борис Танхилевич
 ст. лейтенант Тельных Николай Фёдорович

Командир БТР
 ст. лейтенант Афанасьев Анатолий Александрович
 капитан Утешев Ибрагим Аминулович
 ст. лейтенант Яремченко Георгий Илларионович

Командир ВЗОР
 ст. лейтенант Суханов Пётр Герасимович
 ст. лейтенант Кузин Иван Александрович

Командир ФГВ
 ст. лейтенант Коровкин Михаил Павлович

Примечания

Литература

Ссылки 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
https://podvignaroda.ru/?#tab=navPeople_search

 

Воинские части и формирования, созданные в 1942 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны